Shahdol (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Shahdol (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Shahdol